Název Starý rybník nese více objektů:

 Starý rybník (u Čejetic) – jižně od Čejetic v okrese Strakonice
 Starý rybník (u Hodovizu) – severozápadně od Hodovizu v okrese Plzeň-sever
 Starý rybník (u Horoušan) – jižně od Horoušan v okrese Domažlice
 Starý rybník (u Chanovic) – severně od Chanovic v okrese Plzeň-jih
 Starý rybník (Kocourov) – jihovýchodně od místní části Kocourov obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Starý rybník (k.ú. Licibořice) – východně od Licibořic v okrese Chrudim 
 Starý rybník (Lochousice) – severozápadně od Lochousic v okrese Plzeň-sever
 Starý rybník (Pohořelice) – jižně od Pohořelic v okrese Brno-venkov

 Starý rybník (u Slavonic) – západně od Slavonic v okrese Jindřichův Hradec
 Starý rybník (Starý Plzenec)  – na jižním okraji Sedlce v okrese Plzeň-město
 Starý rybník (Teplá) – jižně od Teplé v okrese Cheb 
 Starý rybník (Třebíč) – severovýchodně od Třebíče v okrese Třebíč 

 Starý rybník (Zbraslavice)  – severovýchodně od Zbraslavic v okrese Kutná Hora … a další

nebo jsou tímto názvem také označovány:
 Holostřevský rybník – východně od Holostřev v okrese Tachov
 Starý rybník (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Plzeň-město

Může jít též o název hradu:
 Starý Rybník (Most) – zřícenina hradu v okrese Most
 Starý Rybník (hrad) – zřícenina hradu v okrese Cheb

nebo také název místní části:
 Starý Rybník – místní část města Skalná